Сан-Антонио-Абад (), Сан-Антони-де-Портмань (), иногда Сан-Антонио — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Занимает площадь 126,64 км². Население — 22 136 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

История 
Образовался более 2000 лет назад как рыбацкий посёлок близ одного из портов Римской империи. В конце 1950-х годов получил развитие как один из многочисленных туристических центров Испании.

Достопримечательности 

Наиболее известной достопримечательностью является памятник «Колумбово яйцо», расположенный в центре главной кольцевой развязки на въезде в город (в районе набережной Пассеч де ла Мар). Возведён в начале 1990-х годов, символизируя место рождения Колумба. Представляет собой скульптурное изображение яйца с нишей овальной формы по центру, в которой размещён уменьшенный макет парусного судна «Санта-Мария».

Пользуется всемирной популярностью «Кафе у Моря», регулярно выпускающее одноимённые альбомы-сборники электронной музыки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información del Instituto Balear de Estadística

Муниципалитеты острова Ивиса